Sambou Sissoko (voetballer, 1999), Frans-Malinees voetballer
 Sambou Sissoko (voetballer, 2000), Malinees voetballer